Хокурику-синкансэн () — линия высокоскоростных железных дорог в Японии, являющаяся продолжением линии Нагано-синкансен (которая, в свою очередь, является ответвлением Дзёетсу-синкансена, одной из линий, следующих на север). Нагано-синкансен - линия между Такасаки и Нагано - был открыт 1 октября 1997-го года, а Хокурику-синкансен - 14 марта 2015 года, в настоящее время строятся новые участки линии. Несмотря на то, что Нагано и Хокурику могут использоваться для одних и тех же маршрутов, линия Нагано принадлежит Восточной Железнодорожной Компании, а  Хокурику - Западной Железнодорожной Компании. Однако и та, и другая линия имеет прямое сообщение с другими линиями, следующими непосредственно в Токио. На всех 13 станциях синкансэна уставлены автоматические платформенные ворота.

Скорость движения по линии до 260 км/ч.

Строительство 
Будущие планы для Хокурику-синкансэн в конечном итоге включают расширение до Осаки через города Тояма, Канадзава и Фукуи. Строительство части 162,1 км участка до Тоямы началось еще в 1993 году, и с 2009 года строительство находилось на стадии строительства участка до Канадзавы. 3 декабря 2007 года был достигнут прорыв для 22,2 км туннеля Иияма, самого длинного туннеля на линии.

Пусковой участок до Канадзавы открыт 14 марта 2015.

Вторая очередь до Цуруги в настоящее время строится и должна быть завершена в 2024 году.

Третья очередь от Цуруги до Осаки планируется. На рассмотрении есть три варианта:

 Маршрут Вакаса (): постройка нового пути через станции Обама и Майдзуру. Самый короткий маршрут в Осаку, но также и самый дорогой.
 Маршрут Майбара (): постройка нового пути к станции Майбара. Одна треть продолжительности маршрута Вакаса, хороший доступ к Киото и Нагое. Более длительное время в пути до Осаки, и поезда должны были бы использовать уже существующие пути Токайдо-синкансэн между Майбарой и Осакой.
 Использование линии Косэй (): не строить новые пути, вместо этого модернизировать Линии Косэй, чтобы поддержать мини-синкансэн. Безусловно самый дешевый способ, но скорость поезда будет ограничена 160 км/ч, и, следовательно, время прохождения будет довольно велико.

Станции

Ссылки 
 Ishikawa Prefecture: Hokuriku Shinkansen construction page 
 Fukui Prefecture: Hokuriku Shinkansen Construction Promotion Division 

Синкансэн
Железнодорожные линии Японии